Župa kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Bosnië en Herzegovina

 Župa (Drvar), een dorp in de gemeente Drvar in Bosnië en Herzegovina
 Župa  (Trebinje), een dorp in de gemeente Trebinje in Bosnië en Herzegovina

Kroatië

 Župa (Zagvozd), een plaats in de Kroatische gemeente Zagvozd in de provincie Split-Dalmatië
 Župa Dubrovačka, een gemeente in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva

Montenegro

 Župa (Danilovgrad), een dorp in de Montenegerijnse gemeente Danilovgrad

Servië

 Župa (regio), een regio in het zuiden van Servië in het district Rasina
 Župa (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin

Slovenië
 Župa (Trbovlje), een plaats in de Sloveense gemeente Trbovlje, regio Zasavska